90 км (90-й кіломе́тр; Дев'яностий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.
Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

90 км — пасажирський зупинний пункт Одеської залізниці на лінії  —  у Херсонській області.
 90 км — пасажирський зупинний пункт Одеської залізниці на лінії Колосівка — Миколаїв у Миколаєві.
 90 км — пасажирський зупинний пункт Придніпровської залізниці на лінії Павлоград I —  у Дніпропетровській області.

90 км — зупинний пункт Московської залізниці на лінії Брянськ — Гомель.

Див. також 
 90 (значення)
 90
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (9)